ATL est un sigle qui peut signifier :
 abréviation à trois lettres, par plaisanterie, et notamment dans le milieu informatique ;
 Adult T-cell leukemia, un cancer des lymphocytes T ;
 Audiovisuelnet, Todaystars, Little Stars ;
 Active Template Library, une bibliothèque logicielle de Microsoft ;
 , une logique temporelle ;
 angioplastie transluminale, selon la liste des abréviations en médecine ;
 ATLAS Transformation Language, un langage de transformation de modèle ;
 Advanced Tactical Laser, un programme militaire américain ;
 avion très léger, un avion de la société Avions Pierre Robin ;
 Active Travel & Language, un organisme de séjours linguistiques ;
 All-points bulletin, un avis émis par les forces de police américaines.

ATL est un code qui peut signifier :
  ;
 Atlántico, un département de la Colombie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CO).

ATL, Atl ou alt est un mot qui désigne :
 ATL, un groupe de musique R&B - hip-hop américain ;
 ATL, un film américain de 2006 ;
 eau en nahuatl, (voir calendrier aztèque) ;
 Dr. Atl (1875-1964), un peintre mexicain.